Прову́лок Грибоє́дова — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Грибоєдова — провулок у місті Іжевськ.

Провулок Грибоєдова — провулок у місті Ужгород.

Колишні назви 
 Провулок Грибоєдова — колишня назва Покровського провулку в Одесі.
Провулок Грибоєдова — колишня назва провулку Василя Симоненка в Сокирянах.

Див. також 
 Вулиця Грибоєдова

 
Провулки